Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 160-as és 160A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 160-as busz (Budapest)
 160A busz (Budapest)megszűnt

 160-as busz (Pécs)